Le Warp est une dimension alternative fictive dans l'univers de Warhammer 40,000.
 Warp est une chanson interprétée par les Bloody Beetroots et Steve Aoki.
 WARP était un développeur et éditeur de jeux vidéo japonais, actif de 1994 à 2000.
 Warp, un jeu vidéo développé par Thalion, sorti en 1990 sur Amiga et Atari ST.
 Warp Records est un label indépendant britannique.
 Le , dans l'univers fictif de Star Trek, permet aux vaisseaux d'atteindre une vitesse supraluminique (supérieure à celle de la lumière).
 WARP, plus souvent appelé WAR pour Wins Above Replacement, est une statistique au baseball.